famille
 Famille von Alvensleben, une ancienne famille noble de bas-allemand (niederdeutsch) de la région d'Altmark ;

personnalités
  (né en 1941), photographe allemand ;
 Constantin von Alvensleben (1809-1892), général prussien ;
 Ferdinand d'Alvensleben (1803-1889), homme politique prussien ;
 Friedrich Johann von Alvensleben (1836-1913), diplomate prussien ;
 Frédéric-Joachim d'Alvensleben (1833-1912), fonctionnaire prussien ;
 Gustav d'Alvensleben (1803-1881), général prussien ;
 Ludolf Jakob von Alvensleben (1899-1953), SS-Standartenführer allemand ;
 Ludolf-Hermann von Alvensleben (1901-1970), homme politique allemand ;
  (1875-1947), homme d'affaires et homme politique allemand.

Voir aussi 
 (6996) Alvensleben, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme germanique

en:Alvensleben